Akio Miyahara (1932-), romancier japonais ; 
 Atsuji Miyahara (1958- ), lutteur japonais ; 
 Kenji Miyahara (1937-2011), a clarifié le mécanisme d'occurrence des catastrophes géologiques dans les régions de granite altéré au sud-ouest du Japon. Il a beaucoup contribué à l'atténuation de ces catastrophes. Un astéroïde a reçu son nom :
 (9416) Miyahara, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Kento Miyahara (1989- ), catcheur japonais ; 
 Satoko Miyahara (1998- ), patineuse artistique japonaise ; 
  (1952- ), lutteur japonais ; 
  (1955- ), ecclésiastique japonais, évêque de Fukuoka ; 
  (1960- ), escrimeuse japonaise ; 
  (1962- ), athlète japonaise ; 
  (1951- ), lutteur japonais ; 
 Toru Miyahara (1982- ), coureur de fond japonais ;
  (1958- ), joueur de water-polo japonais ; 
  (1994- ), lutteuse japonaise ; 
  (1980- ), joueur de football japonais.